Gonzague est un nom propre issu du patronyme d'une famille princière italienne d'origine vénitienne, les Gonzague, Gonzaga en italien.

Il est utilisé comme prénom et nom de famille. Gonzague est devenu un prénom en France depuis le . Il est rare de nos jours.

Origine du prénom 
L'utilisation de Gonzague comme prénom vient du prince Louis de Gonzague, qui, au , renonça à tous ses privilèges pour entrer chez les jésuites. Il fut canonisé par Benoît XIII en 1726 sous le nom de saint Gonzague.

Popularité du prénom 
Au début de 2010, près de  étaient prénommées Gonzague en France. C'est le 802 prénom le plus attribué au siècle dernier dans ce pays, et l'année où il a été attribué le plus est 1975, avec un nombre de 40 naissances.

Personnes portant le prénom Gonzague 
 Gonzague Saint-Bris, écrivain et journaliste français.
 Gonzague de Reynold, écrivain et historien suisse.
 Gonzague Grandval, fondateur de Paymium.

Gonzague comme nom de famille

Saints catholiques 
 Saint Louis de Gonzague (1568-1591), fêté le 21 juin.
 Gonzalve d'Amarante (ou Gonzague ou Gonzalès) († 1259), ermite à Amarante au Portugal, saint portugais très populaire, fêté le 10 janvier.

Personnages de fiction 
 Gonzague, film français muet de Fernand Rivers, sorti en 1916,
 Gonzague, film français muet d'Henri Diamant-Berger, sorti en 1923,
 Gonzague, film  français de Jean Grémillon, sorti en 1933,
 Gonzague, court métrage français de René Delacroix, sorti en 1947.
 Gonzague, personnage dans la série télévisée d'animation français de Grabouillon
 Philippe de Gonzague, le « méchant » du Bossu de Paul Féval.

Notes et références 

Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme